Volkswagen Motorsport ist das Werksteam der Motorsportabteilung des deutschen Automobilherstellers Volkswagen, welches seit der Saison 2013 in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft WRC an den Start geht.

Vorbereitungen 

Am 5. Mai 2011 gab Volkswagen bekannt, zur Saison 2013 in die Rallye-Weltmeisterschaft WRC einzusteigen. Gleichzeitig gab Volkswagen bekannt, mit einem Sondermodell des Volkswagen Polo V mit Namen Volkswagen Polo R WRC anzutreten. Auf der Internationalen Automobil-Ausstellung 2011 wurde der VW Polo R WRC offiziell präsentiert (siehe Bild). Als Vorbereitung auf den WRC-Einstieg absolvierten der zweimalige Rallye-Weltmeister Carlos Sainz senior und Dieter Depping Anfang November 2011 in der Nähe von Trier Testfahrten im VW Polo R WRC.

Außerdem gab VW bekannt, mit Jari-Matti Latvala/ Miikka Anttila und Sébastien Ogier/ Julien Ingrassa für Volkswagen Motorsport und Andreas Mikkelsen/Mikko Markkula für Volkswagen Motorsport II anzutreten.

WRC (seit 2013)

2013 

Bei der Rallye Monte Carlo belegten Sébastien Ogier/ Julien Ingrassa auf einem überraschenden zweiten Platz hinter Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb im Citroën. Es folgte eine Reihe von Siegen bei den Rallyes in Schweden, Mexiko und Portugal. Den schlechtesten – und einzigen Platz außerhalb der Top-10-belegten Ogier/Ingrassa bei der Rallye Deutschland mit dem 17. Platz. Am Ende der Saison erreichte Ogier mit 290 Punkten den ersten Platz der Fahrwertung und somit den Weltmeistertitel.

Obwohl Jari-Matti Latvala/ Miikka Anttila bei der ersten Rallye in Monte Carlo nicht ins Ziel kamen belegten die beiden dennoch durchgehend Top-3-Platzierungen. Neben dem Ausfall in Monte Carlo landeten Latvala/Anttila nur zweimal außerhalb der Top-10 (Rallye Mexiko, Platz 16 und Rallye Finnland, Platz 17). Am Ende reichte es mit 162 Punkten zu einem 3. Platz in der Gesamtwertung.

2014 
Die Saison 2014 startete wie die Saison 2013 endete. Vier VW-Siege in Folge. Die erste, dritte und vierte Rallye (Monte Carlo, Mexiko, Portugal) gewannen Sebastién Ogier/ Julien Ingrassa, die zweite Rallye (Schweden) gewannen Jari-Matti Latvala/ Miikka Anttila. Bis auf die Heim-Rallye in Deutschland stellte Volkswagen Motorsport in jedem Lauf dieser Saison den Sieger und sicherte sich so erneut sowohl den Titel in der Hersteller- und Fahrerwertung.

2015 
Mit einem Dreifach-Podium startete Volkswagen Motorsport (II) bei der Rallye Monte Carlo in die Saison 2015. Wie in den beiden Jahren zuvor dominierte man die Rallye-Weltmeisterschaft und konnte im dritten Jahr in der WRC erstmals das Heimspiel bei der Rallye Deutschland gewinnen. Nach der Rallye Portugal konnte hier das dritte Dreifach-Podium der Saison eingefahren werden. Mit dem Sieg der Rallye Australien verteidigte Sebastién Ogier erfolgreich seinen Titel und wurde zum dritten Mal in Folge Fahrerweltmeister. Auch der dritte Konstrukteurs-Titel wurde bereits in Australien gesichert. Im vorletzten Lauf in Spanien gelang es dann noch Andreas Mikkelsen mit Volkswagen Motorsport II seinen ersten Sieg in der WRC einzufahren.

WRC-Ergebnisse

Weblinks 
Offizielle Webseite von Volkswagen Motorsport

Einzelnachweise 

Volkswagen
Rallyeteam